Primera División 1937 (Argentinië)
 Primera División 1937 (Chili)
 Primera División 1937 (Uruguay)